AEN steht für:
 Allianz für das Europa der Nationen
 A+E Networks, US-amerikanisches Medienunternehmen
 Agence pour l'énergie nucléaire, siehe Nuclear Energy Agency
 Alliance Européenne Numismatique
 Aeroland (ICAO-Code), griechisches Frachtflugunternehmen

aen steht für:
 Armenische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung